DDR-Fußball-Oberliga 1958 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Vorwärts Berlin.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1958
1958
1958 i Östtyskland